Florid steht für:
 florid, siehe Krankheitsverlauf #Einteilung nach Schweregrad oder Prognose
 Great Wall Florid, Automodell der chinesischen Marke Great Wall

Siehe auch:
 Floride